Fladagrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fladagrunden (vid Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Fladagrunden (vid Rosala, Kimitoön), Åboland,

Se även
Fladagrundet
Fladigrund
Flakagrund

Robotskapade Finlandförgreningar